Клепинино — название населённых пунктов в России:
 
 Клепинино — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Клепинино — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Клепинино — село в Ржевском уезде, Тверская губерния, село не сохранилось.